Герасим'юк — українське прізвище.

 Герасим'юк Василь Дмитрович (нар. 1956) — український поет, лауреат Шевченківської премії
 Герасим'юк Леонід Панасович (1926—2019) — борець за відновлення України в ХХ-му столітті
 Герасим'юк Олена — українська поетеса, громадська діячка
 Герасим'юк Олег Вікторович (нар. 1986) — український футболіст
 Герасим'юк Ольга Володимирівна (нар. 1958) — українська журналістка, ведуча телевізійних програм, телевізійний менеджер, народний депутат України 5-го і 6-го скликань

Див. також 
 Герасимюк
 Герасимук

Українські прізвища